Села:
 Гаркушине — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Гаркушине — Харківська область, Сахновщинський район